

Жінки 
 Салєєва Антоніна Денисівна — директор Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, заслужений працівник соціальної сфери України, лавреат Державної премії України в галузі освіти

Чоловіки 
 Салєєв Євген Сергійович (* 1989) — російський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу, срібний призер Кубку світу. Майстер спорту Росії міжнародного класу.

Примітки